Ekaterina Vedeneeva
 Tat'jana Veniaminovna Vedeneeva